

Santas 
 Eulália de Mérida — virgem e mártir do Cristianismo primitivo
 Eulália de Barcelona — virgem e mártir do Cristianismo primitivo

Geografia

Portugal 

 Santa Eulália (São Martinho de Mouros) — aldeia do concelho de Resende

Freguesias 
 Santa Eulália (Arouca)
 Santa Eulália (Elvas)
 Santa Eulália (Seia)
 Santa Eulália (Vizela)
 Santa Eulália de Arnoso — do concelho de Vila Nova de Famalicão
 Santa Eulália de Rio Covo — do concelho de Barcelos
 Balazar (Póvoa de Varzim) — ou Santa Eulália de Balazar
 Cabanelas (Vila Verde) — ou Santa Eulália de Cabanelas
 Lamelas — ou Santa Eulália de Lamelas; do concelho de Santo Tirso
 Loureira — ou Santa Eulália da Loureira; do concelho de Vila Verde
 Sobrosa — ou Santa Eulália de Sobrosa; do concelho de Paredes

Espanha 
Municípios
 Santa Eulalia del Campo — na província de Teruel, Aragão
 Santa Eulalia de Oscos — nas Astúrias
 Santa Eulalia de Gállego — na província de Saragoça, Aragão
 Santa Eulària des Riu — na ilha de Ibiza, Baleares

Outros países 
 Santa Eulalia (Guatemala) — município do departamento de Huehuetenango
 Santa Eulalia (distrito) — distrito peruano, na província de Huarochirí, departamento de Lima

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos